Пігу́лка, або піґу́лка (від  — пілюля), це… 

 тверда кулька з лікувальної речовини; те саме, що пілюля;
 доза ліків у вигляді спресованого в кружальце порошку; те саме, що таблетка.

Див. також 
 Перелік форм лікарських засобів

Примітки 

Лікарські форми